Herderstasje (geslacht), een geslacht van kruidachtige planten uit de kruisbloemenfamilie (Brassicacea)
Herderstasje (soort), een plantensoort uit het geslacht Herderstasje